Маленький Николя ():
 «Маленький Николя» — детская серия книг про мальчика Николя и его друзей, автором которой является Рене Госинни.
 «Маленький Николя» — французская комедия Лорана Тирара 2009 года, снятая по мотивам одноимённой серии книг Рене Госинни.
 «Маленький Николя» — полнометражный мультфильм 2022 года по мотивам одноимённой серии книг Рене Госинни.